

Тростянка — село, Мінська область, Березинський район

Тростянка (Тростяниця, Тшесцянка) — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства

Тростянка — річка у Смоленській області, права притока Олешні
 Тростянка — річка у Смоленській області, ліва притока Вихри
 Тростянка — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область

Тростянка (Тростянець) — річка в межах Тростянецького району Вінницької області, права притока Південного Бугу.
 Тростянка — річка в Білогірському районі Хмельницької області, ліва притока Горині
 Тростянка — село, Волинська область, Володимирський район, Устилузька міська громада
 Тростянка — село, Волинська область, Луцький район, Копачівська сільська громада
 Тростянка — село, Івано-Франківська область, Коломийський район
 Тростянка — село, Хмельницька область, Шепетівський район
 Тростянка — село, Чернігівська область, Ніжинський район

Див. також 
 Тростянець (значення)